Сан Хосе Естансија Гранде има више значења:

 Општина Сан Хосе Естансија Гранде (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Естансија Гранде (Сан Хосе Естансија Гранде, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику